Стършени () е град в централната част на Молдова. Административен център на Стършенски район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 17 684 души.

Население 
Население на града според преброяванията през годините:
 20 119 (1989)
 18 320 (2004)
 17 684 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Транспорт 
Железопътен транспорт

През града преминават следните жп маршрути:
 Кишинев – Букурещ
 Кишинев – Киев – Москва
 Кишинев – Ивано-Франкивск
 Кишинев – Унген

Побратимени градове 
Побратимени градове на Стършени са:
  Румъния – Онещ (от 2015 г.)

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници

Външни препратки 

 

Градове в Молдова